Cuvântul Popp se referă de obicei la un nume de familie românesc, uneori străin, destul de răspândit în Transilvania, variantă a numelui de familie Pop. Se poate referi la:
 Mișu Popp (1827-1892), pictor
 Aurel Popp (1879-1960), pictor
 Carol Popp de Szathmári (1812-1887), pictor
 Cosmin Gabriel Popp, (n. 1981), om politic român
 Marius Popp (n. 1935), muzician român
August Popp (1873-1943), scriitor de limbă germană
Steffen Popp (n. 1978), scriitor de limbă germană
 Ioan Dan Popp, CEO al Impact SA
 Vasile Popp (1789-1842), medic și publicist
 Hans Popp, primar în Merkendorf (Mittelfranken)
 Gheorghe Popp de Băsești, vd. Gheorghe Pop de Băsești
 Mihail Popp, vd. supra: Mișu Popp